Bractwo religijne
 Bractwo Różańcowe
 Bractwo (cerkiew)
 Bractwo (partia)
 Bractwo (powieść) (ang: The Brethren) – powieść Johna Grishama

Zobacz też 
 Braterstwo